Farkas Norbert (1977) labdarúgó (Diósgyőri VTK)
 Farkas Norbert (1992) alpesisíző
 Farkas Norbert (1992) labdarúgó